Kempter ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kempter (1883–1941), deutscher Baumeister, siehe Heim & Kempter
 Andrea Kempter (* 1968), deutsche Fernsehmoderatorin
 Andreas Franz Kempter (1777–1838), deutscher Verwaltungsbeamter
 Caroline Kempter (1856–1925), deutsche Malerin
 Christa Kempter (* 1945), deutsche Schriftstellerin
 Friederike Kempter (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Kempter (1858–1908), deutscher Architekt und Baubeamter
 Georg Friedrich Kempter (* 1936), deutscher Denkmalpfleger
 Gerhard Kempter (1931–2011), deutscher Chemiker
 Karl Kempter (1819–1871), deutscher Komponist und Kirchenmusiker
 Klaus Kempter (* 1964), deutscher Historiker

 Michael Kempter (* 1983), deutscher Fußballschiedsrichter
 Michael Kempter (Fussballspieler) (* 1995), philippinisch-schweizerischer Fußballspieler
 Robert Kempter (* 1988), deutscher Fußballschiedsrichter

 Kemptner ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Kemptner (1890–1944), österreichischer Funktionär und Chorherr
 Karl Kemptner (1898–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Thomas Kemptner (* 1961), deutscher Krankenpfleger und Entführungsopfer, siehe Entführung von Heinrich Strübig und Thomas Kemptner

Kempter, Kemptner oder Kemptener steht für die Einwohner der Stadt Kempten (Allgäu)

Siehe auch:
 Heinrich von Kempten (Heinrich der Kempter), mittelhochdeutsche Verserzählung